Сергей Александрович Коротков () — советский хоккеист. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Воспитанник «Спартака» (Москва), игрок клуба в 1969—1982 годах, «Крыльев Советов» (1978—1979), клуба «Гамбург» (ФРГ) (1982—1983).

В чемпионатах СССР провел 401 матч и забросил 59 шайб. За сборную СССР провёл 14 игр, забил 2 гола.

Капитан команды «Шайба» Куйбышевского района (Москва), победившей в первом турнире «Золотая шайба» в 1964 году. Забил в финале 2 шайбы, признан лучшим игроком турнира.

Сын Константин (1972 г.р.) также стал профессиональным хоккеистом.

Похоронен на Преображенском кладбище.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юниоров 1970
 Серебряный призёр чемпионата мира 1976
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 1976
 Чемпион СССР 1976
 Серебряный призёр чемпионатов СССР 1970, 1973, 1981, 1982
 Бронзовый призёр чемпионатов СССР 1972, 1975, 1980
 Обладатель Кубка СССР 1970, 1971
 Состоит в «Клубе Фетисова» — 59 шайб.
 Состоит в «Зале Славы» ХК «Спартак Москва».
 4 января 2014 года за заслуги перед ХК «Спартак Москва» свитер Сергея Короткова с номером 22 был поднят под своды ЛД «Сокольники».

Примечания

Ссылки 
 Коротков Сергей на сайте история хк «Спартак» Москва

Хоккейные защитники
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Похороненные на Преображенском кладбище